Joker nebo the Joker může znamenat
 Žolík – karta
 Joker (automobil) – automobil dánské firmy Oleho Sommera  
 Joker (hudebník) – britský hudebník
 Joker (komiks) – fiktivní postava z komiksových příběhů o Batmanovi
 Joker (film, 1991) – švédsko-dánský film režiséra Sune Lunda-Sørensena z roku 1991
 Joker (film, 1993) – indický film z roku 1993
 Joker (film, 2000) – indický film z roku 2000
 Joker (film, 2012) – indický film z roku 2012
 Joker (film, 2016) – indický film z roku 2016
 Joker (film, 2019) – americký film režiséra Todda Phillipse z roku 2019
 The Joker (album) – album americké rockové skupiny Steve Miller Band